Miniaturiste peut désigner :
 miniaturiste, un peintre qui peint des miniatures ;
 Miniaturiste, le premier roman de l'actrice et auteure Jessie Burton ;
 Miniaturiste, une mini-série britannique adaptée du roman éponyme de Jessie Burton.